Семён Леви:
 Леви, Семён Васильевич (1896—?) — советский военачальник.
 Леви, Семён Савельевич (1898—1976) — советский материаловед, инженер-строитель.